Sagittaria može označavati:
Sagittaria (Chromista), rod u carstvu Chromista.
Sagittaria (Plantae), rod u carstvu Plantae.